Гарриман (Харриман, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Гарриман, Уильям Аверелл (1891—1986) — американский промышленник, государственный деятель и дипломат.
 Джон Харриман — персонаж научно-фантастической вселенной «Звёздный путь», герой полнометражного фильма «Звёздный путь: Поколения».
 Харриман, Майкл (род. 1992) — ирландский и английский футболист.
 Гарриман, Памела (урождённая Дигби, 1920—1997) — англо-американская деятельница.
 Харриман, Флоренс (1870—1967) — американская светская львица, суфражистка, общественный деятель и дипломат.